Анна Биргитта Хеденмо (; в девичестве ; ) — шведская журналистка и телеведущая, на телевидении с 1993 года.

Биография 
Родилась 21 марта 1961 года в Стокгольме. До телевидения Хеденмо работала на радио ,  и . В 2008–2010  и 2010–2011 годах ведущая телепрограммы  и постоянная ведущая ещё двух телепрограмм  и . На всеобщих выборах 2010 и 2014 годах вместе с  провели опрос различных партийных лидеров, и дебаты со всеми присутствовавшими партийными лидерами. Ведущая рубрики «знания» на шоу «Vi i femman», в 2003 году была ведущей на Euro-vote, Bumerang, Debatt, Millenniet jorden runt, шоу освещающее новое тысячелетие и как каждая страна отметила его в Канун Нового года.

В 2018 году издательство  опубликовала книгу Анны Хеденмо Uppdrag sanning: möten och tankar.

В 2017—2019 гг. была председателем ассоциации .

Замужем имеет двоих детей.

Библиография

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Журналисты Швеции
Персоналии:Стокгольм